Flora & Visserijdagen Den Oever, visserijdagen in Den Oever.
 Harlinger Visserijdagen, visserijdagen in Harlingen.
 Visserijdagen (Workum), visserijdagen in Workum